Боже́на Куровская () — польская актриса театра и кино.

Биография 
Божена Куровская родилась 21 августа 1937 года в Лукуве. Дебютировала в театре в 1958 году. Актёрское образование получила в Государственной высшей театральной школе в Варшаве, которую окончила в 1958 году. Актриса театров в Варшаве. Умерла 16 сентября 1969 года в Варшаве. Похоронена на Брудновском кладбище в Варшаве.

Избранная фильмография 
  — Лётна / Lotna
  — На белой дороге / Na białym szlaku
  — Кодовое название «Нектар» / Kryptonim Nektar 
  — Барбара и Ян / Barbara i Jan (только в 6-й серии)
  — Выстрел / Wystrzał

Ссылки 
 Актриса на сайте filmpolski.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Актрисы театра Польши
Киноактрисы Польши
Похороненные на Брудновском кладбище в Варшаве